Rudolf Gmür ist der Name folgender Personen

* Rudolf Gmür (Sänger) (1857–1921), Schweizer Sänger (Bariton) 
 Rudolf Gmür (Rechtswissenschaftler) (1912–2002), Schweizer Rechtswissenschaftler